John Montagu peut se référer aux personnes suivantes :

 John Montagu (v. 1330-1390), père du  comte de Salisbury ;
 John Montagu (v. 1350-1400),  de Salisbury ;
 John Montagu (v. 1655-1728), homme d'église et universitaire anglais ;
 John Montagu (1690-1749),  de Montagu ;
 John Montagu (1718-1792),  de Sandwich ;
 John Montagu (1735-1770), marquis de Monthermer ;
 John Montagu (1744-1814),  de Sandwich ;
 John Montagu (1719-1795), officier naval et gouverneur colonial de Terre-Neuve-et-Labrador ;
 John Montagu (1811-1884),  de Sandwich ;
 John Montagu (1943-),  de Sandwich